Nybron kan avse:

Nybron, Eskilstuna
Nybron, Härnösand
Nybron – en tidigare bro över Nybroviken i Stockholm, se Ladugårdslandsbron
Nybron, Uppsala